Voetbal
 Vierde klasse 2013-14 (voetbal België)
 Vierde klasse 2013-14 (Nederlands amateurvoetbal)
 Vierde klasse 2013-14 (voetbal Duitsland)
 Vierde klasse 2013-14 (voetbal Frankrijk)
 Vierde klasse 2013-14 (voetbal Groot-Brittannië)

Andere sporten
 Vierde klasse 2013-14 (hockey)
 Vierde klasse 2013-14 (korfbal)